Степан Годунов:
 Годунов, Степан Васильевич (ум. 1603) — окольничий и воевода в царствование Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова, сын Василия Петровича Годунова, троюродный брат царя Бориса Фёдоровича Годунова.
 Годунов, Степан Степанович (ум. 1614) — стольник, окольничий и воевода на службе у русских царей Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Федоровича, старший сын боярина Степана Васильевича Годунова, троюродный племянник царя Бориса Годунова.